La patinoire Saint-Léonard (na podstawie umowy sponsorskiej BCF Arena w latach 2011-2014) to lodowisko znajdujące się we Fryburgu w Szwajcarii. Hala ta została zbudowana w 1983 roku. Może ona pomieścić 6 800 widzów. Obecnie w hali tej swoje mecze rozgrywa zespół hokejowy Fribourg-Gottéron. W 1990 roku odbyły się tutaj mecze pierwszej rundy mistrzostw świata w hokeju na lodzie.

Hale sportowe i widowiskowe w Szwajcarii
Lodowiska w Szwajcarii
Fryburg (miasto w Szwajcarii)